Kovači je lahko:

 Srbija
 Kovači, Kraljevo
 Kovači, Raška
 Kovači, Tutin

 Hrvaška
 Kovači, Kaštelir–Labinci

 BiH
 Kovači, Goražde
 Kovači, Kiseljak
 Kovači, Rudo
 Kovači, Tomislavgrad
 Kovači, Živinice

 Črna gora
 Kovači, Kotor
 Kovači, Nikšić
 Kovači, Plužine
 Kovači, Pljevlja